Vader hace referencia a varios artículos:

 Darth Vader, personaje de la saga Star Wars; 
 Vader (banda), banda de Death Metal de Polonia; o
 Big Van Vader, luchador profesional fallecido.